Ostatnia płyta – album Andrzeja Zauchy
 Ostatnia płyta – album Republiki
 Ostatnia płyta – album Kultu